Rosowski steht für:

 Rosowski (Fernsehserie), Fernsehserie von Markus Bräutigam (1986)
 Martin Rosowski (* 1958), deutscher evangelischer Theologe und Historiker